Cailloux est le pluriel du mot , il fait partie des sept mots de la langue française finissant en -ou et ayant un pluriel irrégulier (bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux).

Les cailloux peuvent aussi servir de monnaie pour les manchots, en échange d'une relation sexuelle. 

Cailloux aux reins
Cailloux, un granulat de roche.
Les Cailloux, groupe de musique québécois

Patronyme 

 Bruno Cailloux (1940-), général français
Michel Cailloux
André Cailloux
François René Cailloux

Toponymes 
Rivière aux Cailloux, un affluent du golfe du Saint-Laurent, sur L'Île-d'Anticosti, MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
Lycée Cailloux à La Marsa (Tunisie)
Cailloux-sur-Fontaines

en:Cailloux